Javier Hernández puede referirse a:

 Javier Hernández Hernández (1954-), médico veterinario y político chileno.
 Javier Hernández Bonett (1954-), comentarista y periodista deportivo colombiano.
 Javier Hernández Gutiérrez (1961-) "Chicharo", futbolista mexicano - retirado.
 Javier Hernández Balcázar (1988-) "Chicharito", futbolista mexicano.
 Javier Manuel Hernández, Jr. "Jay Hernández" (1978-), actor estadounidense.
Javier Hernández Aguiran (1979-), nadador paralímpico español.
 Javier Hernández Rodríguez (1984-), actor español.
 Francisco Javier Hernández García (1983-), futbolista español.
 Javier Romero Hernández (1983-), poeta, músico y actor de Panamá.
 Javier Hernández Cebrián (1983-), regatista español.
 Javier Hernández Carrera (1998-), futbolista español.